Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga von 2008 bis 2012. Die damals vierthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in drei Staffeln unterteilt. Nach der Saison 2007/08 wurde die zuvor zweigleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord und Süd durch die drei Regionalligen Nord, West und Süd ersetzt. Seit der Saison 2012/13 ist die Regionalliga fünfgleisig.

Die Tabellen umfassen einen derzeitigen Bundesligisten, 3 Zweitligisten, 9 Drittligisten, 37 Viertligisten, 13 Fünftligisten, 4 Sechstligisten, 2 Siebtligisten, 1 Elftligist, 4 inzwischen aufgelöste Vereine und 10 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.



Regionalliga Nord 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–12
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–12
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2008/09, 2010–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2008–11
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2008–12
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2 A)(siebtklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2008–10
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2010–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2009–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 2008–11
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008/09, 2010–12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2010–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2008–10
 || data-sort-value="06" | Berlin-Liga(sechstklassig) || 2008–11
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 2009/10, 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2011/12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2009/10
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 2008/09
 || data-sort-value="06" | Landesliga Braunschweig(sechstklassig) || 2010/11
 || data-sort-value="99" | 2011 aufgelöst || 2008/09
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Braunschweig (Staffel 3 A)(siebtklassig) || 2009/10

Regionalliga West 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008/09, 2010–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–11
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2008–12
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2008–10, 2011/12
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2010–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2009–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2010–12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2009/10
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Süd)(fünftklassig) || 2008–10
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2009/10
 || data-sort-value="99" | 2010 neu gegründet  || 2008/09
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2009/10
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Südwest (Staffel 1)(sechstklassig) || 2011/12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2010/11
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008/09
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 2008/09
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2010/11

Regionalliga Süd 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2008–12
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2008–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2009–12
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="11" | Kreisklasse C Karlsruhe (Staffel 1)(elftklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2008–12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2009–12
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2008–11
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2008–11
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008/09, 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2010–12
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–11
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Süd)(fünftklassig) || 2010–12
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2008–10
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2009/10
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2008/09
 || data-sort-value="99" | 2010 aufgelöst  || 2008–10
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2010–12
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2010–12
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2011/12
 || data-sort-value="99" | 2010 aufgelöst  || 2009–11
 || data-sort-value="05" | Hessenliga (Staffel A)(fünftklassig) || 2009/10, 2011/12
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2008/09
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2011/12
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2008/09
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008/09

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Regionalliga